2 miejscowości w Estonii:
 Kohatu – wieś w prowincji Harju, w gminie Kernu.
 Kohatu – wieś w prowincji Rapla, w gminie Märjamaa.